Astronomia:
 Estrella, sinònim d'estel, astre que emet llum pròpia
 Estrella del matí, o del vespre, és el nom popular de Venus (planeta) quan és visible abans o després de la sortida del Sol
 Biografies:
 Estrella Cabeza Candela, tennista catalana
 Estrella Morente, cantant de flamenc espanyola, filla del cantaor Enrique Morente
 Cinema: s'anomena estrella als actors o actrius que han aconseguit gran fama popular
 Geometria: polígon estrellat, tipus de polígon
 Símbol:
 Estrella (símbol)
 Estrella de David, estrella de sis puntes lligada al poble jueu
 Estrella roja, insígnia de l'exèrcit soviètic
 Toponímia:
 Estrella (Madrid), barri de Madrid
 La Estrella, municipi de Toledo
 Zoologia: Asteroidea, animal marí conegut amb el nom destrella de mar
 Miscel·lània:
 Estrella Damm, cervesa lager catalana
 Alfonso und Estrella òpera de Franz Schubert

Vegeu també 

 Estel (desambiguació)
 Star